Косиловский сельский округ

Белгородская область 

 Косиловский сельский округ Грайворонского района (до 2008 года)

Московская область 

 Косиловский сельский округ Шаховского района (1994—2006)